Амброзиа́на ():

 Амброзианская библиотека — библиотека в Милане.
 Пинакотека Амброзиана — музей в Милане.
 Амброзианская республика — государство в средневековой Италии со столицей в Милане, существовавшее с 1447 по 1450 год.
 «Амброзиана» — название футбольного клуба «Интернационале» с 1928 по 1945 год.